Annibale est le nom italien équivalent à Hannibal. C'est un prénom et un patronyme.

Patronyme 

 Brooke Annibale (1987-), auteure-compositrice-interprète américaine.

Prénom

Voir aussi 
 Giuseppe D'Annibale (1815-1892), cardinal italien.